Ivan Vysjnegradskij kan avse:

Ivan Vysjnegradskij, rysk ingenjör och finansminister.
Ivan Vysjnegradskij, rysk tonsättare.